Blue Tattoo — музичний альбом гурту Vanilla Ninja. Виданий у березні 2005 року лейблом Bros Records. Загальна тривалість композицій становить 56:24. Альбом відносять до напрямку рок або готичний рок.

Список пісень 
 Blue Tattoo (04:07)
 Cool Vibes (03:00)
 Never Got To Know (03:15)
 Just Another Day To Live (04:44)
 I Don't Care At All (03:52)
 The Coldest Night (03:30)
 Hellracer (03:33)
 I Know (03:17)
 Corner Of My Mind (03:39)
 Undercover Girl (03:02)
 My Puzzle Of Dreams (03:24)
 Nero (03:34)
 Just Another Day To Live [розширена версія] (09:26)
 Corner Of My Mind [розширена версія] (07:24)

Blue Tattoo Limited Edition cd 2 

 Just Another Day To Live [класична версія] 4:34
 Cool Vibes [класична версія] 4:04
 My Puzzle Of Dreams [класична версія] 3:22
 The Coldest Night [класична версія] 3:32
 Corner Of My Mind [класична версія] 3:22
 Blue Tattoo [класична версія] 4:08
 Nero [класична версія] 3:30
 I Don't Care At All [акустична версія] 3:53
 Never Gotta Know [акустична версія] 3:16
 Hellracer [акустична версія] 3:27
 I Know [акустична версія] 3:23
 Undercover Girl [акустична версія] 2:59
 Cool Vibes [Video - CD-ROM Bonus]
 I Know [Unplugged Video - CD-ROM Bonus]

Посилання 
 Vanilla Ninja - офіційна сторінка гурту 

Альбоми Vanilla Ninja
Музичні альбоми 2005